Caroline Müller – cantante tedesca nota con il nome d'arte C. C. Catch
 Caroline Müller – calciatrice svizzera